Сезон 1955 стал для ЦДСА 16-м в чемпионате СССР по футболу. После неудачи прошлого сезона руководство решило обновить состав. В команду пришли такие футболисты, как Юрий Беляев, из «Спартака» пришли Михаил Перевалов, Владимир Агапов, из львовского ОДО прибыл полузащитник Иожеф Беца.

Армейцы провели сезон 1955 года увереннее, чем прошлый. Лишь три очка уступила команда на финише чемпионата победителю — московскому «Динамо» и два — «Спартаку».

16 октября на Центральном стадионе «Динамо» команда ЦДСА в матче с московским "Динамо" завоевала Кубок СССР.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Соревнования

Чемпионат СССР

Турнирная таблица

Кубок СССР

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Ссылки

Примечания 

ЦДСА Москва
1955